Juventude ou juvenil
Ou ainda:
 TV Jovem
 Jovem Pan

Ver também
Adolescência